Plusieurs autoroutes sont désignées par le code A4, A004 ou A-4 :
  Autoroute allemande A4 (en allemand : Bundesautobahn 4), reliant Aix-la-Chapelle et Görlitz ;
  Autoroute argentine A004 (en espagnol : Ruta Nacional 4), reliant La Plata à Chascomús ;
  Autoroute autrichienne A4 (en allemand : Autobahn A4), reliant Vienne et Nickelsdorf (à la frontière hongroise) ;
  Autoroute belge A4, reliant Bruxelles à l'autoroute A6 au Luxembourg ;
  Autoroute bulgare A4 (en bulgare : Автомагистрала „Марица“, Avtomagistrala "Maritza", « Autoroute Maritza ») , connectant Tchirpan à Kapitan Andreevo, via Haskovo ;
  Autoroute bosniaque A4, reliant Čaplina à Trebinje ;
  Autoroute croate A4 (en croate : Autocesta A4), reliant Zagreb et Varaždin ;
  Autoroute cubaine A4 (en espagnol : Autopista A4, Autopista Este-Oeste), reliant La Havane à Pinar del Río ;
  Autoroute espagnole A-4 (en espagnol : Autovía A-4 ou Autovía del Sur), reliant Madrid, Séville et Cadix ;
  Autoroute inter-États A-4 (en anglais : Interstate A-4), reliant Gateway à Fairbanks ;
  Autoroute française A4, reliant Paris et Strasbourg ;
  Autoroute grecque A4 reliant Trikala à Larissa ;
  Autoroute indienne 4 (en marathi : मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग, en anglais : National highway 4), reliant Mumbai et Chennai ;
  Autoroute italienne A4 (en italien : Autostrada A4 ou Serenissima), reliant Turin et Trieste ;
  Autoroute kazakh A4, reliant Almaty et la frontière kirghize;
  Autoroute luxembourgeoise A4 (autoroute d’Esch, en luxembourgeois: Autobuhn A4) , reliant Luxembourg et Esch-sur-Alzette ;
  Autoroute marocaine A4, reliant Berrechid à Beni-Mellal ;
  , reliant Ikom à Maiduguri ;
  Autoroute néerlandaise A4 (en néerlandais : Rijksweg 4) reliant Amsterdam, La Haye et Rotterdam ;
  Autoroute polonaise A4 (en polonais : Autostrada A4), incomplète, elle doit relier Zgorzelec (à la frontière germano-polonaise) à Korczowa (à la frontière ukrano-polonaise) ;
  Autoroute portugaise A4 (en portugais : Auto-estrada A4), reliant Amarante et Porto ;
  Autoroute roumaine A4 (en roumain : Autostrada A4), reliant Ovidiu au port de Constanţa ;
  Autoroute serbe A4 (en serbe : Државни пут ІА реда А4, Državni put IA reda A4), entre Niš jusqu’à Gradina au (Frontière bulgaro-serbe) ;
  Autoroute slovène A4 reliant Maribor à Ptuj;
  Autoroute suisse A4, reliant Bargen et Brunnen ;
  Autoroute tunisienne A4 (en arabe : الطريق السيارة رقم 4), reliant Tunis à Bizerte.

Voir aussi